Ла Амистад има више значења:

 Ла Амистад (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Амистад (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Амистад (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Амистад (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Амистад (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Амистад (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Амистад (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Амистад, Ел Прогресо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Амистад (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Амистад (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Амистад (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Амистад (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Амистад, Ел Прогресо (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Амистад (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Амистад (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Амистад (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Амистад (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику